Freind ist der Name von:

John Freind (1675–1728), Englischer Arzt
Robert Freind (1667–1751), Englischer Erzieher
Stephen Freind (* 1944), Amerikanischer Politiker
William Freind (1715–1766), Kleriker der Church of England